Die Tampere Imageneering Open 2003 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Juli 2003 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 17 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 12 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Tampere